Alžběta Pruská (18. června 1815 Berlín – 21. března 1885 Darmstadt) byla rodem pruská princezna a sňatkem hesenská princezna.

Život 
Alžběta se narodila v Berlíně jako šesté dítě/třetí dcera z osmi potomků Viléma Pruského, nejmladšího syna pruského krále Fridricha Viléma II., a Marie Anny Hesensko-Homburské Přes otce byla vnučkou Fridricha Viléma II. a přes matku Fridricha V. Hesensko-Homburského. Jedna z jejích sester, Marie, se stala bavorskou královnou. Princ Philip, vévoda z Edinburghu je její prapravnuk. Vyrůstala se svými bratry Adalbertem a Waldemarem a sestrou Marií na zámku Fischbach bei Schmiedeberg (Karpniki) na polské straně Krkonoš.

Manželství 
Alžběta se 22. října 1836 v Berlíně provdala za Karla Hesensko-Darmstadtského, druhého syna Ludvíka II. Hesenského. Alžběta měla dobrý vztah se svou snachou Alicí. V pozdním věku Alžběta získala na váze a stala se obézní. Dožila se nástupu svého syna na hesenský velkovévodský trůn (13. června 1877) a svateb dvou nejstarších dcer Ludvíka a Alice. Dočkala se i narození svého prvního pravnoučete, Alice z Battenbergu. Zemřela v Darmstadt-Bessungenu 21. března 1885, osm let po svém manželovi.

Potomci 
 Ludvík IV. Hesenský (12. září 1837 – 13. března 1892), velkovévoda hesenský od roku 1877 až do své smrti, ⚭ 1862 Alice Sasko-Koburská (25. dubna 1843 – 16. prosince 1878), druhorozená dcera britské královny Viktorie
 Jindřich Hesenský (28. listopadu 1838 – 16. září 1900),
 ⚭ 1878 Caroline Willich von Pöllnitz (1848–1879)
 ⚭ 1892 Emilie Hrzic de Topuska (1868–1961)
 Anna Hesensko-Darmstadtská (25. května 1843 – 16. dubna 1865), ⚭ 1864 Bedřich František II. Meklenbursko-Zvěřínský (28. února 1823 – 15. dubna 1883), meklenbursko-zvěřínský velkovévoda
 Vilém Hesenský (16. listopadu 1845 – 24. května 1900), ⚭ 1884 Josephine von Lichtenberg (11. srpna 1857 – 24. února 1942)

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 18. června 1815 – 22. října 1836: Její Královská Výsost princezna Alžběta Pruská
 22. října 1836 – 21. března 1885: Její Královská Výsost hesenská princezna

Vyznamenání 
 Řád Luisin

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Pruské princezny
Hohenzollernové
Narození v roce 1815
Narození 18. června
Narození v Berlíně
Úmrtí v roce 1885
Úmrtí 21. března
Úmrtí v Darmstadtu
Ženy